Le Cercle Municipal Casablanca (CMC) est un club de basket-ball marocain, basé à Casablanca.

Historique 
Créé en 1934 à l’initiative de certains fonctionnaires municipaux, situé en plein cœur de Casablanca (parc de la Ligue arabe) et s’étalant sur une superficie d’environ , le CMC est l’un des tout  premiers clubs de la ville.

Palmarès 
 Championnat du Maroc (1)
 Champion : 1974, 1977
 Coupe du Trône (1)
 Vainqueur : 1983
 Finaliste : 1962, 1972
 Ligue des champions d'UMBB (1)
 Vainqueur : 1974

Notes et références

Lien externe 
 CMC Section Basket-ball

Club de basket-ball au Maroc
Club sportif à Casablanca
Basket-ball à Casablanca